Это список знаменосцев, которые представляли Колумбию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Колумбия на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Колумбия